nektar – wydzielina miodników zwanych nektariami, przynęta dla owadów
 nektar – napój z przecieru owocowego
 nektar – w mitologii greckiej napój bogów
 Nektar – zespół muzyczny
 Nektar – Piwo marki Tyskie wyprodukowane dla Banialuka

Zobacz też 

 Nektariusz – imię męskie
 nektarniki (Nectariniidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych
 Kryptonim Nektar – polski film fabularny